Октябрьский проезд:

 Октябрьский проезд — улица в Воткинске республики Удмуртия
 Октябрьский проезд — улица в Дербенте республики Дагестан
 Октябрьский проезд — улица в Дрезне Московской области
 Октябрьский проезд — улица в Дубне Московской области
 Октябрьский проезд — улица в Кокошкине Наро-Фоминского района Московской области
 Октябрьский проезд — улица в Озёрах Московской области
 Октябрьский проезд — улица в Пушкине Московской области
 Октябрьский проезд — улица в Талдоме Московской области
 В Тосно Ленинградской области:
 1-й Октябрьский проезд
 2-й Октябрьский проезд

См. также 

 Краснооктябрьский проезд — улица в Харькове
 Октябрьская улица
 Октябрьский проспект
 Октябрьское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 Октябрьская набережная
 Октябрьский бульвар
 Октябрьский переулок
 Октябрьский тупик
 Октябрьский спуск — улица в Омске
 Октябрьская площадь
 Октябрьский